Pendogo peut désigner :
Pendogo, la localité située dans le département de Lâ-Todin au Burkina Faso
Pendogo, la localité située dans le département de Loumbila au Burkina Faso

Homonymie de localités